Baker River ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Baker River (Pemigewasset River) im Bundesstaat New Hampshire
 Baker River (Skagit River) im Bundesstaat Washington

Siehe auch:
 Río Baker, Fluss in der Region Aisén, Chile